А́нтра Ли́едскалныня (; 22 октября 1930 — 20 апреля 2000) — советская и латвийская актриса театра и кино. Народная артистка Латвийской ССР.

Биография 
Родилась 22 октября 1930 года в Яунгулбенской волости Мадонского уезда в семье сельского учителя Арвида Лиедскалныня. В годы войны была вместе с родителями в эвакуации в Челябинской области.

Окончила Гулбенскую среднюю школу (1951) и театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1955). После окончания учёбы актриса Национального театра (Государственный академический театр драмы им. А. Упита).

В начале своей карьеры актриса тяготела к гротеску и эксцентрике, отдавая предпочтение лирической комедии. В зрелые годы, всё чаще включала в свой репертуар драматические роли. Дебютировала на сцене в пьесе Ежи Лютовского «Семейное дело», где эмоционально сыграла роль своей современницы Ирены.

В кино начала сниматься ещё в середине 50-х годов, но первые большие роли она сыграла у режиссёра Роланд Калныньша. Главная роль в его фильме «Я всё помню, Ричард» принесла актрисе успех и известность.

В 1973 году ей было присуждено почётное звание «Народная артистка Латвийской ССР».

Была замужем за актёром Элмаром Озолом.

Ушла из жизни весной 2000 года, похоронена на рижском Лесном кладбище.

Избранные театральные роли 
  — «Рига» Аугуста Деглава — Ортруда
  — «Жанна д’Арк» Андрея Упита — Жанна д’Арк
  — «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира — Оливия
  — «Чёртов кряж» Эгона Ливса — Занда
  — Трамвай «Желание» — Теннесси Уильямса — Бланш
  — «Дачники» Максима Горького — Ольга Алексеевна
  — «Волки и овцы» Александра Островского — Глафира
  — «Мольер» Михаила Булгакова — Мадлен
  — «Сорок карат» Джей Прессон Аллен — Мода Хейз
  — «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу — миссис Хиггинс

Фильмография 

  — Весенние заморозки — эпизод
  — Чужая в посёлке — эпизод
  — На пороге бури — Айя Спаре
  — Я всё помню, Ричард — Антра
  — 24-25 не возвращается — Ирена
  — Лучи в стекле — Вера
  — Насыпь — Ольга
  — Тростниковый лес — Анна
  — Вей, ветерок! — Циена
  — Наперекор судьбе — директор детского дома
  — Эта опасная дверь на балкон — Анита
  — Твой сын — Херда
  — Удар — мать
  — Лето было только день
  — На грани веков — старостиха
 1981 — Американская трагедия — жена Тайтуса
  — Таран — Марта
 1982 — Переворот по инструкции 107 — медсестра
 1982 — Краткое наставление в любви — Пипетая
 1982 — Возвращение Баттерфляй — Саломея Крушельницкая в старости 1982 — Блюз под дождём — Велта  — Сад с призраком — женщина на автовокзале 1983 — Выстрел в лесу — социальный работник  — Фронт в отчем доме — Мария 1984 — Последний визит — Никки, жена Фреда  — Победа — Клементина Черчилль  — Мальчик-с-пальчик — ведьма  — Двойник — мать Эрика  — Стечение обстоятельств — мать Вероники 1987 — Айя — мать Яниса  — Виктория — эпизод  — Сто вёрст по реке —
 1990 — Наследница «Оборотней» — Зилите 1990 — Майя и Пайя
  — По следу белого фургона — Шурвиня''

Ссылки 
 Биография Антры Лиедскалныни на сайте www.kino-teatr.ru
 Антра Лиедскалныня на сайте www.spotnet.lv

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Народные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище